Зимянин — фамилия:

 Зимянин, Владимир Михайлович (1947—2022) — советский российский дипломат, писатель.
 Зимянин, Михаил Васильевич (1914—1995) — советский партийный деятель, дипломат.

 Зимянина, Наталья Михайловна (род. 1949) — российский педагог и музыкальный критик.